E49 può riferirsi a:

Codici 
E49, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E49, da Magdeburgo a Vienna

Altro 
HMS E49, sommergibile della classe E della Royal Navy